Монумент Независимости:

 Монумент Независимости — памятник, посвящённый независимости Албании в г. Влёра.
 Монумент Независимости — памятник, посвящённый независимости Камбоджи.
 Монумент Независимости (иначе — Ангел независимости, Колонна независимости) — памятник, посвящённый независимости Мексики.
 Монумент Независимости — памятник, посвящённый независимости Туркменистана.
 Монумент Независимости — памятник, посвящённый независимости Узбекистана.
 Монумент Независимости — памятник, посвящённый независимости Украины в Киеве.
 Монумент Независимости — памятник, посвящённый независимости Украины в Харькове.
 Монумент Независимости — памятник, посвящённый независимости Финляндии в Выборге.